Fulda — cidade alemã de Hessen
 Rio Fulda
 Fulda (Minnesota)
 Fulda (distrito) — na Alemanha
 Rotemburgo do Fulda — cidade alemã

Desambiguações de topônimos